Guareña kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Guareña (ort), Extremadura, Provincia de Badajoz, 
 Guareña (kommun), Extremadura, Provincia de Badajoz, 

Robotskapade Spanienförgreningar